Hallgeir Engebråten – pattinatore di velocità su ghiaccio norvegese
 Joachim Engebråten Hermansen – hockeista su ghiaccio norvegese
 Lars Engebråten – ex calciatore norvegese, portiere
 Sander Vold Engebråten – hockeista su ghiaccio norvegese